Венге:

 Венге — вид африканских тропических деревьев из рода Millettia семейства Бобовые.
 Венге — редкая и ценная порода тропической древесины, получаемая от дерева Венге.